Le Championnat du monde B de rink hockey masculin 1990 est la Quatrième édition des championnats du monde B de rink hockey, organisé à Macao. Les trois premières équipes de cette compétition gagnent le droit de participer au Championnat du monde masculin A de rink hockey 1991 à Porto au Portugal, ainsi qu'aux Jeux olympiques 1992 à Barcelone. Les trois équipes rétrogradées du groupe A à la suite du championnat du monde A de rink hockey masculin 1989 sont l'Australie, la Suisse et la Colombie.

Participants 
Vingt deux équipes prennent part à cette compétition.

Phase qualificative

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Phase de classement

Classement final

Liens externes 
Résultats

1990
Rink hockey
Rink hockey 1990
Événement sportif à Macao
Sport au Portugal en 1990
Sport en octobre 1990
Compétition internationale de rink hockey au Portugal